De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2000 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 2 april 2000 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Maleisië